Die Abkürzung FNB steht für:
 Fernleitungsnetzbetreiber
 First National Bank of Namibia
 First National Bank of South Africa
 Flughafen Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern (IATA-Flughafencode)
 FNB-Stadion in Johannesburg, Südafrika, siehe Soccer City
 Folkeaksjonen nei til mer bompenger, norwegische Partei
 Food and Nutrition Board (FNB) ist eine Körperschaft innerhalb der amerikanischen National Academy of Medicine (NAM).
 Food Not Bombs, weltweit vernetzte Aktion
 Fundstellennachweis B des Bundesgesetzblattes (BGBl.), siehe Fundstellennachweis
 Feinnadelbiopsie, eine Untersuchungsmethode in der Zytologie

Siehe auch:

FNB